Näsetärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näsetärnen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (4,9 ha)
Näsetärnen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,

Se även
Nästjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn